Хасами:

  — посёлок в Японии, в префектуре Нагасаки.
  — термин в го.
  — термин в сёги.
 Хасами сёги — вариант сёги.